Iceta di Leontini (...-338 a.C.) – generale siracusano, tiranno di Leontini e avversario di Timoleonte
Iceta di Siracusa (IV secolo a.C.) – filosofo pitagorico
Iceta di Siracusa – tiranno di Siracusa dal 288 al 279 a.C.